Naanngisat bezeichnet:
 Naanngisat, Ort im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland, siehe Kangerluk
 Naanngisat (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naanngisat (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland